Zakariah ist der Familienname oder das Patronym folgender Personen:

 Mufdi Zakariah (1908–1977), algerischer Autor und Lyriker
 Wan Rizal Wan Zakariah (* 1978), singapurischer Politiker (PAP), MP

Siehe auch:
 Zakaria
 Zaccaria